Hofmannsthal:
 Hugo Laurenz August Hofmann, Edler von Hofmannsthal, zwany Hugo von Hofmannsthal
 (8057) Hofmannsthal